Grangeville kan syfta på:

 Grangeville, Idaho
 Grangeville, Kalifornien